Reduit bzw. Réduit steht für:

 Reduit, verstärkter Verteidigungsbau
 Reduit (Mainz-Kastel), Gebäude in Mainz
 Schweizer Réduit, Schweizer Verteidigungssystem im Zweiten Weltkrieg
 Réduit, Teilort von Moka (Mauritius)